Världsmästerskapet i innebandy för herrar 2016 spelades i Riga i Lettland. Turneringen avgjordes under perioden 3–11 december 2016.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Playoff

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

13:e–16:e plats

Semifinaler om plats 13–16

Match om 15:e plats

Match om 13:e plats

9:e–12:e plats

Semifinaler om plats 9–12

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

5:e–8:e plats

Semifinaler om plats 5–8

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutplaceringar

Källor

Fotnoter

Externa länkar

 IFF – Schema och resultat

2016 i Lettland
Innebandy i Lettland
Sportevenemang i Lettland
2016
Innebandysäsongen 2016/2017